Западное Папуа — название, имеющее следующие значения:

 Западная Новая Гвинея — западная половина острова Новая Гвинея, находящаяся под управлением Индонезии с 1962 года.
 Западное Папуа — провинция в Индонезии.
 Республика Западное Папуа — предлагаемое государство, стремящееся к независимости Западной Новой Гвинеи от Индонезии